Türkischer Honig wird synonym für verschiedene Süßspeisen verwendet:

 Weißen Nougat, siehe Nougat #Weißer Nougat (weiß, hart, meist mit Nüssen oder Mandeln)
 Lokum (weiße Würfel, innen Fruchtgelee)
 seltener: Halva (hellbraun, feinkörnig, aber hart)

Darüber hinaus bezeichnet Türkischer Honig:

 einen Fernsehkrimi aus der Tatortreihe, siehe Tatort: Türkischer Honig
 die Neuübersetzung von Turks fruit, Roman von Jan Wolkers